Een verkeersweg:
N215 (België)
N215 (Frankrijk)
N215 (Nederland), zie Provinciale weg 215
N215 (Zwitserland)